Il toponimo Montroy si può riferire a:

 Montroy – comune spagnolo.
 Montroy – comune francese.